Sæson 2009-10 i 1. division, som er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Den administreres af DBU og startede den 8. august 2009. Vinderen og andenpladsen rykkede op i Superligaen. Nr. 14, 15 og 16 rykkede ned i 2. division.

Deltagere

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Kilde:Dansk Boldspil-Union .

Topscorere

Kilde:Dansk Boldspil-Union .

Fodboldsæson 2009-10
Sæsoner i 1. division (fodbold)